L'ente di decentramento regionale di Udine, istituito nel 2019 in seguito alla soppressione delle Unioni Territoriali Intercomunali, è formato da 134 comuni per un totale di  abitanti e confina ad ovest con l'ente di decentramento regionale di Pordenone, a sud-est con l'ente di decentramento regionale di Gorizia e a est con la Slovenia (Goriziano e Alta Carniola) e a nord con l'Austria (Carinzia).

I confini territoriali dell'ente corrispondono a quelli della provincia omonima, soppressa nel 2018.

Comuni

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Udine